Joe Lydon (1878-1937), boxeur américain ;
 Jimmy Lydon (1923-2022), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 John Lydon (1956-), musicien et chanteur anglais ;
 Nicholas Lydon (1957-), biochimiste et homme d'affaires britannique ;
 Alexandra Lydon (1979-), actrice américaine.

Voir aussi 
 

Patronyme irlandais